1951 Голяма награда на Франция е 2-рото за Голямата награда на Франция и четвърти кръг от сезон 1951 във Формула 1, провежда се на 1 юли 1951 година на пистата Реймс близо до град Реймс, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Франция